Nel calcolo differenziale vettoriale, il gradiente di una funzione a valori reali (ovvero di un campo scalare) è una funzione vettoriale. Il gradiente di una funzione è spesso definito come il vettore che ha come componenti le derivate parziali della funzione, anche se questo vale solo se si utilizzano coordinate cartesiane ortonormali. In generale, il gradiente di una funzione , denotato con  (il simbolo  si legge nabla), è definito in ciascun punto dalla seguente relazione: per un qualunque vettore , il prodotto scalare  dà il valore della derivata direzionale di  rispetto a .

In fisica, il gradiente di una grandezza scalare si usa per descrivere come quest'ultima vari in funzione dei suoi diversi parametri. Ad esempio, si parla di gradiente termico per esprimere la variazione della temperatura lungo una direzione scelta, o di gradiente di pressione, analogamente, per esprimere la variazione della pressione lungo una particolare direzione.

Definizione 

Solitamente si definisce l'operatore gradiente per funzioni scalari di tre variabili , anche se la definizione può essere estesa a funzioni in uno spazio euclideo di dimensione arbitraria. Il gradiente di  è un campo vettoriale che in ogni punto dello spazio consente di calcolare la derivata direzionale di  nella direzione di un generico vettore  tramite il prodotto scalare tra  e il gradiente della funzione nel punto.

Nel caso di un sistema di riferimento cartesiano ortonormale il gradiente di  è il vettore che ha per componenti le derivate parziali prime calcolate nel punto:

dove ,  e  sono i versori lungo gli assi.

Dal momento che l'operatore gradiente associa a un punto dello spazio un vettore, il gradiente di una funzione differenziabile scalare  su  è un campo vettoriale che associa a ogni  il vettore .

Un campo gradiente è conservativo, cioè non si ha dissipazione di energia (il lavoro compiuto lungo una linea chiusa è sempre nullo). Infatti, se si calcola l'integrale di linea lungo una qualunque curva  che sia chiusa, cioè tale che  si ottiene:

Inoltre, le linee di flusso di un campo gradiente associato a una funzione scalare  sono ovunque ortogonali alle superfici di livello di , cioè alle ipersuperfici date dall'equazione cartesiana  al variare di . Infatti, i vettori tangenti alle linee di flusso sono dati da : si consideri allora un generico vettore  tangente a una superficie di livello in un punto , e sia  una curva tale che , che giace interamente su una superficie di livello e tale che il vettore tangente alla curva in  è . Dato che  è su una superficie di livello allora , cioè derivando si ha .

I vettori  e  sono allora ortogonali e l'affermazione da verificare segue per l'arbitrarietà di  e . La derivata direzionale di una funzione in un dato punto di   rappresenta poi il valore numerico dato dal limite del rapporto fra la variazione che essa subisce a partire dal punto per uno spostamento lungo la direzione e verso individuata dal versore rispetto a cui si deriva e lo spostamento medesimo al tendere a zero di quest'ultimo e risulta perciò positiva se  è crescente lungo tale verso a partire da punto considerato, negativa o nulla in caso contrario; d'altra parte la derivata direzionale del gradiente, proprio per il suo legame col prodotto scalare, è massima (e positiva) lungo il versore che lo individua (proprio come il prodotto scalare di un vettore per un versore è massimo e positivo quando il versore ha la direzione e verso del vettore). Il gradiente è dunque normale alle superfici di livello e diretto nel verso dei livelli crescenti; esso risulta irrotazionale anche se non sempre vale il viceversa a meno che l'insieme su cui il campo è definito sia semplicemente connesso.

Varietà riemanniane
Per una funzione liscia  definita su una varietà riemanniana  il gradiente è il campo vettoriale  tale che per un qualsiasi campo vettoriale  si ha:

dove  indica il prodotto interno (definito dalla metrica ) tra vettori tangenti la varietà nel punto , mentre  è la funzione che a ogni punto  associa la derivata direzionale di  nella direzione  valutata in .

In modo equivalente, data una carta  definita su un aperto in  a valori in , la funzione  è data da:

dove  è la j-esima componente di  nella carta considerata. Quindi la forma locale del gradiente è:

Generalizzando il caso , il gradiente di una funzione si relaziona con la sua derivata esterna nel seguente modo:

Si tratta di un caso particolare (quello in cui la metrica  è quella "piatta" data dal prodotto interno) della seguente definizione. Il gradiente  è il campo vettoriale associato alla 1-forma differenziale  usando l'isomorfismo musicale:

definito dalla metrica .

Approssimazione lineare di una funzione

Il gradiente di una funzione  in ogni punto  caratterizza la miglior approssimazione lineare di  nel punto:

per  vicino a , con  il gradiente di  calcolato in . Tale espressione è equivalente all'espansione in serie di Taylor di una funzione di più variabili in .

La migliore approssimazione lineare a una funzione  in  è una mappa lineare da  in  detta differenziale o derivata totale di  in , e denotata con . Il gradiente è legato al differenziale dalla relazione:

La funzione  che mappa  in  è anche detta differenziale o derivata esterna, e si tratta di una 1-forma differenziale.

Gradiente in diversi sistemi di coordinate

Coordinate polari

In  si possono introdurre altri sistemi di riferimento, come quello polare:

dove  rappresenta la coordinata radiale e  la coordinata angolare. Per calcolare il gradiente di una funzione  è sufficiente eseguire la trasformazione:

.

Ricordando che:

si ottengono le seguenti derivate:

scrivendo i vettori della base cartesiana come:

	

e sostituendo le espressioni trovate nell'equazione del gradiente si ha:

Perciò, semplificando, il gradiente in coordinate polari diventa il vettore:

Coordinate sferiche

In  si possono utilizzare le coordinate sferiche:

Seguendo il procedimento introdotto per le coordinate polari piane, il gradiente in coordinate sferiche diventa il vettore:

Gradiente in coordinate cilindriche

In coordinate cilindriche:

seguendo il procedimento introdotto per le coordinate polari piane, il gradiente diventa il vettore:

Coordinate curvilinee
In coordinate curvilinee ortogonali, quando la metrica è data da , il gradiente  di  in un punto è il vettore:

dove  e con  si indica il versore della direzione -esima (con tutti gli elementi nulli tranne l'-esimo che vale 1).

Se il sistema è bidimensionale e le coordinate sono curvilinee qualunque , il gradiente della funzione  diventa:

dove ,  e  sono le entrate del tensore metrico . Infatti, siccome il gradiente può essere espresso come  (con  e  da determinare), il differenziale della funzione in tale sistema diventa 

.

Risolvendo quindi il sistema

 

e ricordando che  (con  angolo tra le due direzioni), risulta dimostrato l'asserto iniziale.

Bibliografia 
 Nicola Fusco, Paolo Marcellini, Carlo Sbordone, Lezioni di analisi matematica due, Zanichelli, 2020, ISBN 9788808520203.

Voci correlate 
Derivata covariante
Derivata direzionale, definibile anche tramite il gradiente della funzione
Derivata parziale
Divergenza
Funzione differenziabile
Gradiente ionico
Matrice jacobiana
Linea di minor resistenza
Nabla
Potenziale vettore, definito a meno del gradiente di una funzione
Rotore (matematica)
Subgradiente
Teorema del gradiente

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Operatori differenziali
Calcolo vettoriale
Operatori lineari